sylwa  (łac. silva rerum) – forma piśmiennictwa popularna wśród szlachty polskiej
 Silva rerum – tytuł felietonów Mieczysława Grydzewskiego publikowanych  w „Wiadomościach” wydawanych w Londynie
 Silva rerum – powieść historyczna litewskiej pisarki Kristiny Sabaliauskaitė wydana w 2008 roku

Przypisy